Brunneosporella är ett släkte av svampar. Brunneosporella ingår i familjen Annulatascaceae, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Brunneosporella